Moustache (Half a Scissor), album van Mr. Oizo.
 Moustache (acteur), Frans acteur, echte naam François-Alexandre Galipedes.
 Moustache (single), single van de Franse band Twin Twin.